Inicjalizacja systemu operacyjnego (ang. boot, bootstrap) – proces wprowadzania do pamięci komputera podstawowych elementów systemu operacyjnego. Realizowany przy uruchamianiu komputera lub jego restartowaniu – ponownym uruchamianiu związanym głównie z instalacją oprogramowania, błędami krytycznymi lub zawieszeniami systemu.

Zobacz też 
 restart
 bootloader
Budowa systemu operacyjnego